Большое Малешево (белор. Вялікае Малешава) — агрогородок в Большемалешевском сельсовете Столинского района Брестской области Белоруссии. Административный центр Большемалешевского сельсовета.

География 
Агрогородок расположен в 66 км на северо-восток от Столина и в 300 км на восток от Бреста, границе Брестской и Гомельской областей.

Население 
В населённом пункте проживает 1980 человек.

Культура 
Диалект этой местности относится к так названому Полесско-Татарскому диалекту.

Достопримечательности 
В Большом Малешево расположена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Этот кирпичный православный храм расположен в центре агрогородка. Церковь построена в конце ХХ века на месте ранее существовавшего деревянного храма, освящённого в 1792 г..

Примечания 

Агрогородки Столинского района